Rassina bezeichnet:

 Rassina (Fluss), einen Zufluss des Arno (Tyrrhenisches Meer) in der Landschaft Casentino in der Provinz Arezzo, Toskana, Italien
 Rassina (Toskana), Hauptort der Gemeinde Castel Focognano am gleichnamigen Fluss, Provinz Arezzo, Toskana, Italien